Plaats in Indonesië
 Panaguan (Larangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java
 Panaguan (Proppo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java